Invaders from Mars est le titre original de deux films :
Les Envahisseurs de la planète rouge en 1953
L'invasion vient de Mars en 1986, remake du précédent